В 1819 году впервые, спустя 3 года, в Европе и США наступило лето. Так, из-за извержения вулкана Тамбора, много пепла попало в атмосферу, что спровоцировало значительное похолодание в 1816-1818 гг.

События 
 Генрихом Штейном основано общество по изучению ранней германской истории.
 декабрь — Ханс Кристиан Эрстед открыл магнитные свойства электрического тока.
 6 февраля — британский губернатор колонии Бенкулен Томас Стэмфорд Раффлз основал на пустынном острове, населённом 150-ю малайскими рыбаками, колонию Сингапур.
 15 февраля — в Ангостуре созван Второй национальный конгресс Венесуэлы.
 22 февраля — вступил в действие договор по которому Испания продала Флориду США.
 13 апреля — Открытие звезды Антарес B.
 22 апреля — принята конституция Объединённых провинций в Южной Америке.
 26 июня — в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка четвёртого Исаакиевского собора по проекту архитектора О. Монферрана.
 7 августа — в сражении при Бояке близ Боготы объединёнными силами сторонников независимости Новой Гранады и Венесуэлы разгромлены испанские войска.
 15 августа — Вторым национальным конгрессом принята конституция Венесуэлы.
 16 августа — расправа британских властей над участниками митинга за всеобщее избирательное право в Манчестере, получившая название «Битва при Питерлоо».
 25 ноября — российский император Александр I направил указ Сенату учредить должность главного директора и назначить на неё П. П. Коновницына.
 11 декабря — Симон Боливар прибыл в Ангостуру и выступил с предложением объединить Венесуэлу и Новую Гранаду.
 14 декабря — штат Алабама принят в состав Соединённых Штатов Америки.
 17 декабря — в городе Ангостура Симоном Боливаром провозглашена федеративная республика Великая Колумбия в составе Новой Гранады и Венесуэлы. В тот же день Боливар единогласно избран временным президентом федерации.

Без точных дат 
 Упразднение Шекинского ханства.

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1819 году
 18 февраля — Николай Максимович Сементовский, статский советник, русский и украинский писатель, археолог, историк.
 27 марта — Заклинский, Алексей Ануфриевич, священник Украинской Греко-Католической Церкви, поэт и композитор, депутат Галицкого краевого сейма 1870—1876 и Австрийского парламента 1873—1879.
 5 мая — Станислав Монюшко, польский композитор (умер в 1872).
 7 мая — Отто Васильевич Струве, русский астроном (умер в 1905).
 24 мая — Виктория, королева Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии в 1837 — 1901 годах (ум.1901)
 31 мая — Уолт Уитмен, американский поэт (умер в 1892).
 19 июля — Готфрид Келлер, швейцарский писатель (писал на немецком языке; умер в 1890).
 24 июля — Джозайя Гилберт Холланд (ум. 1881), американский поэт, писатель, редактор журнала .
 13 августа — Джордж Габриель Стокс, английский математик и физик (умер в 1903).
 25 августа — Алан Пинкертон, американский детектив, основатель детективного агентства (умер в 1884).
 18 сентября — Жан Бернар Леон Фуко, французский физик и астроном (умер в 1868).
 19 ноября — Огюст Вакри, французский поэт, публицист, журналист и редактор (умер в 1895).
 22 ноября — Джордж Элиот, настоящее имя Мэри Энн Эванс), английская писательница (умерла в 1880).
 19 декабря — Джеймс Сприггс Пэйн, четвёртый (1868—1870) и восьмой (1876—1878) президент Либерии (умер в 1882).
 30 декабря — Теодор Фонтане, немецкий писатель (умер в 1898).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1819 году
 15 марта — Августин (Виноградский) — архиепископ Московский и Коломенский.
 13 мая — Давид XII — наследник Картли-Кахетинского престола (после упразднения Картли-Кахетинского царства проживал в России).
 3 июня — Жак Никола Бийо-Варенн, видный деятель Великой французской революции, председатель Национального Конвента, член Комитета общественного спасения Франции в 1793 — 1794 годах (род. 1756)
 29 июля — Фридрих-Готтлиб Ветцель, немецкий писатель, поэт, драматург (род. 1779).
 12 сентября — Гебхард Леберехт фон Блю́хер, прусский фельдмаршал (род. 1742).
 Джеймс Уатт — шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель.

См. также

Примечания